Гуматские ГЭС — две гидроэлектростанции на реке Риони в Грузии, являются частью Рионского каскада ГЭС.

 Гуматская ГЭС-1 мощностью 44 МВт
 Гуматская ГЭС-2 мощностью 22,5 МВт